Делова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Деловая улица — улица в Казани.
 Деловая улица — улица в посёлке Лисий Нос, Санкт-Петербург.
 Деловая улица — улица в Москве.
 Деловая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Деловая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Деловая улица — улица в Саратове.
 Деловая улица (uk) - улица в Киеве

Источник: :Яндекс.Карты.